San Javier kan syfta på:

Argentina 

 Departamento de San Javier (kommun i Santa Fe), 
 Departamento de San Javier (kommun i Misiones), 
 San Javier (kommunhuvudort i Argentina, Santa Fe), 
 San Javier (kommunhuvudort i Argentina, Misiones), 
 Departamento de San Javier (kommun i Córdoba),

Bolivia 

 San Javier, Santa Cruz, ort,

Chile 

 San Javier (kommun i Chile), 
 San Javier (ort i Chile, Región del Maule, Provincia de Linares, lat -35,60, long -71,73),

Mexiko 

 San Javier, Durango, 
 San Javier (kommun), Sonora, 
 San Javier, Cadereyta de Montes, 
 San Javier, San Juan del Río, 
 San Javier, Puebla, Acajete,

Spanien 

 San Javier, Murcia, 
 San Javier (kommunhuvudort), Murcia, Murcia, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar